Pražská diecéze může znamenat:

 Pražská diecéze Církve československé husitské – územně-správní jednotka Církve československé husitské
 Arcidiecéze pražská – územně-správní jednotka římskokatolické církve, do roku 1344 pouze Diecéze pražská
 Apoštolský exarchát v České republice – územně-správní jednotka řeckokatolické církve se sídlem v Praze